Chicard peut faire référence à :
Chicard, l'une des célébrités du carnaval de Paris, dans les années 1830 à 1850 ;
Chicard, un personnage de la saga littéraire du Disque-monde de Terry Pratchett ;
la sériole chicard, un poisson ;
Deux papas très bien ou la Grammaire de Chicard, une comédie-vaudeville d'Eugène Labiche, créée en 1844.